3+2 peut désigner :
 le groupe espagnol 3+2, issu de l'émission télévisée espagnole Eurojunior 2003 ;
 le groupe biélorusse 3+2, représentant la Biélorussie au Concours Eurovision de la chanson 2010.